Kureń Bukowiński (1919)
 Kureń Bukowiński (1941)